El Ejército Santuchista de Liberación fue una guerrilla urbana de extrema izquierda activa en la zona metropolitana de Buenos Aires, que fue creada en reacción a la crisis del 2001, siendo mediático sus atentados contra bancos y oficinas pertenecientes a empresas privadas.

Contexto 
Aún después de crisis de diciembre de 2001 continuaron varias movilizaciones popularesdurante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes. Entre estas mesas de debate llegaron a surgir militantes que apoyaban la lucha armada como las del Comando Nacionalista Ricardo López Jordán o el Comando Felipe Varela

Varios bancos estadounidenses y nacionales fueron blanco de bombas y dispositivos incendiarios no solo en las protestas en el contexto de la Crisis argentina, si no semanas previas a la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en la que participó el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y otros 31 gobernantes del continente, lo que según para el gobierno argentino convertía a esta cumbre en un potencial objetivo terrorista, además de la fuerte resistencia popular al evento,.

Historia
El Ejército Santuchista de Liberación hizo su aparición el 20 de diciembre del 2002 en un atentado contra las sucursales de Telefónica Argentina y  Citibank, en la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires. La explosión solo dejó daños materiales. La explosión dejó regados panfletos donde el grupo clamaba responsabilidad, además de llamar a la movilización de la población contra el gobierno de Eduardo Duhalde.

Unos días después el grupo se adjudico un doble ataque contra las sedes del Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, en Buenos Aires, dejando solo daños materiales, en el mismo lugar se encontraron planfletos del grupo clamando responsabilidad del atentado en el mismo lugar. Los explosivos detonaron casi a la misma hora, uno a las 4:20 p. m. y el segundo quince minutos más tarde, provocando la daños en paredes y vidrios. 

A principios del 2003 el grupo fundó su órgano de difusión "El Guerrillero", revista que recogía análisis y otros escritos que realizaban los militantes y otros simpatizantes, aunque rápidamente se canceló su publicación, al no tener el impacto esperado. Más de un año después del primer atentado el 27 de diciembre del 2003, cuando un explosivo de bajo poder detono en frente de la sede del Partido Popular en Argentina, en Barrio Monserrat, dejando daños materiales en paredes y vidrios.  Además de los daños de la explosiónpintaron con aerosol la sigla ESL, siglas del Ejército Santuchista de Liberación.

Después de otro periodo de inactividad el día 22 de noviembre del 2005 el grupo clamó responsabilidad de un atentado contra una sucursal de BankBoston en la ciudad de Adrogué, en la periferia sur del Gran Buenos Aires. El explosivo detonó a las 4:00 a. m. en la sucursal ubicada en la zona comercial de Adrogué.

Véase también
 Terrorismo de extrema izquierda
 Ejército Revolucionario del Pueblo 
 Montoneros
 Células Revolucionarias (Argentina)

Referencias

Guerrillas de Argentina
Crisis argentina 1999-2002
Política de Argentina
Historia militar de Argentina